Wachtmeisterska palatset eller huset kan syfta på:

 Wachtmeisterska palatset, Karlskrona – Grevagården, huvudbyggnad för Blekinge museum
Wachtmeisterska palatset – under 1600-talet kallades en byggnad på Blasieholmen i Stockholm detta, se Fersenska palatset
Wachtmeisterska huset – under senare 1600-talet till mitten på 1700-talet kallades ett hus i hörnet av Kungsträdgårdsgatan och Arsenalsgatan för detta, se Hamiltonska huset, Kungsträdgårdsgatan
Wachtmeisterska huset, Västra Trädgårdsgatan – en byggnad på Västra Trädgårdsgatan 13  (även De Geerska palatset)

Källor

Noter